Abdulla Abdi Omar Yasser (1988. március 27. –) bahreini labdarúgó, az Al-Riffa hátvédje.

További információk 
Transfermarkt profil

1988-ban született személyek
Élő személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek